Die XIII. Panamerikanischen Spiele wurden vom 23. Juli bis 8. August 1999 in Winnipeg ausgetragen. Die kanadische Stadt war damit nach den Wettbewerben 1967 das zweite Mal Austragungsort der Panamerikanischen Spiele. Erstmals im Programm war dabei u. a. Frauen-Wasserball, wo die Goldmedaille an Gastgeber Kanada fiel.

Ergebnisse 
 Badminton
 Boxen
 Fußball
 Leichtathletik
 Squash
 Triathlon

Medaillenspiegel

Weblinks 

 XIII Jogos Pan-Americanos – Winnipeg 1999 – Canadá in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1999
Multisportveranstaltung 1999